Deserf is een familienaam. Deze is een (Vlaamse) verbastering van de Franstalige familienaam de Cerf of Decerf, hetgeen betekent "van het hert". De volgende personen dragen deze familienaam:

Isabelle Deserf, Waals politica;
Jean-Pierre Deserf (1949), Waals politicus en vader van vorige;
Jessie Deserf, Belgisch zwemster;
Roger Deserf, Waals politicus.